Life — шостий студійний альбом американського репера Z-Ro, виданий 3 грудня 2002 р. лейблами KMJ Records та Presidential Records. Виконавчий продюсер, звукорежисер: Юджин Брукс. Звукорежисер: Q Stone. У 2010 KMJ Records випустили колекційне видання Life — The Making of a Prophet Collector's Edition, до котрого увійшли 2 CD (оригінальна й Chopped and screwed-версія) та 1 DVD з процесом запису платівки й історією лейблу.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2002
Альбоми Z-Ro
Англомовні музичні альбоми